Csehország
 Křepice, település a Břeclavi járásban
 Křepice, település a Znojmói járásban